Едемский — фамилия.

 Известные носители
 Едемский, Александр Григорьевич (1913—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Едемский, Александр Корнилович (1923—1971) — Герой Советского Союза.
.